Gallipoli pode se referir a:
 Gallipoli (Itália) - uma comuna italiana
 Galípoli - uma península e uma cidade no noroeste da Turquia
 Campanha de Galípoli - campanha militar da I Guerra Mundial
 Gallipoli (filme de 1981)‎ - filme com Mel Gibson
 Gallipoli (filme de 2005) - filme turco 

Desambiguação